Puchar Karaibów 1991 - trzecia edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano na Jamajce w dniach 23 maja-2 czerwca 1991.

Formułę turnieju zmieniono i rozszerzono go do ośmiu drużyn. Dodatkowo zdecydowano, że z grupy wyjdą dwie najlepsze drużyny, które potem będą rywalizowały ze sobą w półfinałach. Jamajka jako gospodarz oraz Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu, miały zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach.

Tegoroczna edycja była również kwalifikacją do pierwszych w historii rozgrywek o Złoty Puchar CONCACAF. Dwie najlepsze drużyny uzyskiwały promocję do pierwszej edycji tego turnieju.

Eliminacje 

Do eliminacji zgłosiło się 16 reprezentacji. Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu oraz Jamajka jako gospodarz turnieju zostały zwolnione z obowiązku przechodzenia przez eliminacje. Wrócono do jednofazowych eliminacji. Kuba otrzymała również prawo udziału w turnieju finałowym bez konieczności przechodzenia kwalifikacji jako najsilniejszy zespół z Karaibów. Pozostałe 15 drużyn podzielono na 5 grup po 3 zespoły. Zwycięzcy każdej z grup awansowali do turnieju finałowego.

Grupa 1 

Mecze rozgrywano w San Juan, Portoryko

Źródło:

Grupa 2 

Mecze rozgrywano w Martynice

Źródło:

Grupa 3 

Kuba jako najsilniejszy zespół Karaibów otrzymał automatycznie prawo gry w turnieju finałowym.

Grupa 4 

Mecze rozgrywano w Saint Kitts i Nevis

Źródło:

Grupa 5 

Mecze rozgrywano w Georgetown, Gujana

Źródło:

Grupa 6 

Mecze rozgrywano w Castries, Saint Lucia

Źródło:

Turniej finałowy 

Legenda:

Grupa A 

 wycofała się z udziału w turnieju.

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy